Ле-Плесси-Бушар () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человек (2008).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 19 км северо-западнее Парижа, 14 км восточнее Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

{

Примечания